Airbag / How Am I Driving? — пятый мини-альбом английской альтернативной рок-группы Radiohead, выпущенный в апреле 1998 года для североамериканского рынка. Включает в себя большинство песен, ранее выпущенных как бисайды к синглам из альбома OK Computer.

Запись альбома 
Airbag / How Am I Driving? немного отличается по содержанию от EP No Surprises / Running from Demons, выпущенного несколькими месяцами ранее в Японии. Песня «Airbag», открывающая OK Computer, на данном альбоме не является переходной к композиции «Paranoid Android», и её звук к концу затухает.

«Meeting in the Aisle» — первое инструментальное произведение Radiohead, спрограммированное участниками дуэта Zero 7 Генри Биннсом и Сэмом Хардакером.

Семпл, открывающий «A Reminder», является записью одного из объявлений системы звукового оповещения пражского метро:

Заканчивайте посадку и высадку; двери закрываются. Следующая станция — Йиржиго з Подебрад.

Ранняя версия «Palo Alto» была озаглавлена как «OK Computer».

Стилистически альбом находится между OK Computer и последующим экспериментальным звучанием Radiohead.

Релиз и отзывы 
На обложке EP даётся телефонный номер 1426148550, при наборе которого на другом конце провода был слышен голос Тома Йорка, произносящий «Hello?». Однако в настоящее время номер не работает. По состоянию на 2009 год, за его набором следует стандартное сообщение телекоммуникационной компании BT Group: «Набранный вами номер не распознаётся».

Airbag / How Am I Driving? дебютировал в списке Billboard 200 под номером 56, будучи проданным в количестве 20 000 экземпляров в первую неделю после релиза. Несмотря на длительность всего в 25 минут, EP был в 1999 году номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший альтернативный альбом».

В начале 2007 года EP был переиздан в Великобритании и Нидерландах. В 2009 году альбом был выпущен на iTunes компанией EMI.

Список композиций

Участники записи 
 Том Йорк — вокал, гитара, фортепиано
 Джонни Гринвуд — соло-гитара, фортепиано, орган
 Эд О’Брайен — гитара, бэк-вокал
 Колин Гринвуд — бас-гитара
 Фил Селуэй — ударная установка

Примечания 

Мини-альбомы 1998 года
Мини-альбомы Radiohead
Альбомы альтернативного рока
Альбомы, спродюсированные Найджелом Годричем
Мини-альбомы на английском языке
Мини-альбомы Capitol Records
Сборники би-сайдов